De Champions Challenge II mannen 2011 was het tweede Champions Challenge II-toernooi sinds de oprichting in 2009. Het hockeytoernooi werd gehouden van 2 juli tot en met 10 juli 2011 in Rijsel, Frankrijk. Ierland was de winnaar door Frankrijk te verslaan met 2-4 in de finale en plaatste zich rechtstreeks voor de Champions Challenge I 2012.

Deelnemende landen
 
 
 
 
 
 
 
  (tevens gastland)

Scheidsrechters

Poulefase
Alle teams gaan, wat het resultaat ook is, door naar de finalerondes. De eerste uit de poule speelt tegen de laatste uit de andere poule en de tweede uit de poule speelt tegen de derde uit de andere poule. Een team dat in de poule als laatste eindigt, kan zo dus alsnog de kampioen worden van het toernooi.

Poule A

Poule B

Knock-outfase

Finale rondes

5e tot en met 8e plaats

Finale

Eindstand

Ierland plaatste zich als winnaar rechtstreeks voor de Champions Challenge 1 2012 in Quilmes.

Ereprijzen

Externe link
Champions Challenge op fih.ch

Champions Challenge
Hockey in 2011
Hockey in Frankrijk
Sportevenement in Hauts-de-France
Sport in Rijsel